Узел Нейвирта, или расслоенный узел, — узел, группа которого обладает конечно порождённым коммутантом.
Понятие введено Ли Нейвиртом.

Свойства 
 Дополнение узла Нейвирта есть пространство расслоения над окружностью, причем слой  является связной поверхностью, род которой равен роду узла.
 Коммутант  группы узла Нейвирта является свободной группой ранга , где  — род узла.
 Теорема Нейвирта. Коэффициент при старшем члене многочлена Александера узла Нейвирта равен 1, а степень этого многочлена равна .
 Все торические узлы являются узлами Нейвирта
 Всякий альтернированный узел, старший коэффициент полинома Александера которого равен ±1, также узел Нейвирта.

Примечания 

Теория узлов